Enslaved heißt
 eine Progressive-/Viking-Metal-Band aus Norwegen, siehe Enslaved
 eine von 1990 bis 1998 bestehende Trash-/Death-Metal-Band aus Cottbus, siehe Enslaved
 ein Computerspiel, siehe Enslaved: Odyssey to the West
 ein Album der Band Soulfly, siehe Enslaved (Album)